Pine Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Springs (Alabama)
 Pine Springs (Arizona)
 Pine Springs (Kentucky)
 Pine Springs (Minnesota)
 Pine Springs (Mississippi)
 Pine Springs (New Mexico)
 Pine Springs (Tennessee)
 Pine Springs (Texas)